Гигловце () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1408 году.

В селе есть римо-католический костел.

Население 
В селе проживает 150 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 100,0 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 96,51 %,
 греко-католики — 3,49 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии